Kittelberget kan avse:
 Kittelberget, Bastvik – en del av Bastvik, Esbo stad, Finland
 Kittelberget, Krokoms kommun – en by i Offerdals socken, Krokoms kommun, Jämtland